Asama (vulkaan), Japanse vulkaan
Asama Maru, Japans passagiersschip
IJsbaan van Asama, Japanse ijsbaan
Asama (kruiser), Japanse kruiser in de Tweede Wereldoorlog